Volia ou Volya (en alphabet cyrillique Воля, littéralement « Pouvoir » dans plusieurs langues slaves) peut désigner :
 Volya, parti politique bulgare ;
 Volia, parti politique ukrainien.